Niemcy:
 Eickendorf – dzielnica miasta Oebisfelde-Weferlingen
 Eickendorf – dzielnica gminy Bördeland w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Salzland